Холмське князівство — удільне князівство Галицько-Волинського князівства з центром у Холмі (нині Польща).
 Холмське князівство — удільне князівство Тверського князівства з центром у Холмі, нині село Красний Холм Зубцовського району Тверської області Росії.